Them Crooked Vultures – debiutancki album studyjny hardrockowej supergrupy Them Crooked Vultures.

Historia wydania 
Pierwszym singlem promującym tę płytę był New Fang, wydany 26 października 2009 roku. Drugim był Mind Eraser, No Chaser, wydany 3 listopada 2009 roku.

13 listopada płytę udostępniono w Austrii, Niemczech, Australii i Szwajcarii. W Wielkiej Brytanii album został wydany 16, a w Stanach Zjednoczonych – 17 listopada.

Lista utworów 
 Nobody Loves Me and Neither Do I – 5:10
 Mind Eraser, No Chaser – 4:07
 New Fang – 3:49
 Dead End Friends – 3:15
 Elephants – 6:50
 Scumbag Blues – 4:26
 Bandoliers – 5:42
 Reptiles – 4:16
 Interlude with Ludes – 3:45
 Warsaw or the First Breath You Take After You Give Up – 7:50
 Caligulove – 4:55
 Gunman – 4:45
 Spinning in Daffodils – 7:28

 Bonusowe utwory 
 14. Nobody Loves Me and Neither Do I (live) – 5:49 (iTunes)
 15. Gunman (live) – 4:59 (iTunes)
 16. Hwy 1 – 5:57 (Dostępny na singlu "Mind Eraser, No Chaser – Special Edition")

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2009